Jorge Meléndez ist der Name folgender Personen:

* Jorge Meléndez Ramírez (1871–1953), salvadorianischer Politiker, Präsident von El Salvador
 Jorge Meléndez (Politiker) (Comandante Jonás; * 1953), salvadorianischer Politiker